Bernauer Straße (straat), straat in Berlijn
 Bernauer Straße (metrostation), metrostation in Berlijn